Николас Джон «Ник» Коллисон (; род. 26 октября 1980 года в Ориндж-Сити, Айова, США) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший всю свою профессиональную карьеру за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сиэтл Суперсоникс»/«Оклахома-Сити Тандер». Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового.

Карьера в НБА 
Коллисон был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2004 года командой «Сиэтл Суперсоникс», но пропустил сезон 2003/2004 из-за травмы обоих плеч. Он дебютировал 3 ноября 2004 года в игре против «Лос-Анджелес Клипперс», забив три очка.
В своём дебютном сезоне Ник играл на позиции тяжелого форварда, закрепившись в составе, он становится ценным игроком. В сезоне 2006/2007 в среднем набирал 9,6 очков и совершал 8 подборов за игру. В следующем сезоне играет немного меньше минут, но набирает 9,4 очков и 9,6 подборов за игру.
Коллисон по-прежнему играет в той же команде, которая выбрала его на драфте. Он и Кевин Дюрант остались от эпохи «Сиэтл Суперсоникс».

Личная жизнь 
После решения владельцев команды переехать в Оклахома-Сити Коллисон решил оставить свой дом в Сиэтле и впредь там жить.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Ника Коллисона официальном сайте НБА
 профиль Ника Коллисона на сайте ESPN
 Профиль на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
